Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1993 года прошёл 13-14 февраля на стадионе Викингскипет в Хамаре (Норвегия). В нём приняли участие 36 спортсменов из 21 страны. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Хейн Вергеер.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Февраль 1993 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)